Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 1997 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Спартак (Москва)

Ротор (Волгоград)

Динамо (Москва)

Шинник (Ярославль)

Локомотив (Москва)

Черноморец (Новороссийск)

Крылья Советов (Самара)

Зенит (Санкт-Петербург)

Балтика (Калининград)

Алания (Владикавказ)

Торпедо-Лужники (Москва)

ЦСКА (Москва)

Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)

Жемчужина (Сочи)

Динамо-Газовик/Тюмень (Тюмень) 

* После 2-го тура «Динамо-Газовик» сменил название на ФК «Тюмень».

Факел (Воронеж)

Локомотив (Нижний Новгород)

КАМАЗ-Чаллы (Набережные Челны)

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Ссылки 
 Статистика команд на сайте 100 бомбардиров
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам